

Geografia

Distretto di Shizhong (Guangyuan), Sichuan
Distretto di Shizhong (Leshan), Sichuan
Distretto di Shizhong (Neijiang), Sichuan
Distretto di Shizhong (Jinan), Shandong
Distretto di Shizhong (Jining), Shandong
Distretto di Shizhong (Zaozhuang), Shandong